Юлия Готовко (род. 24 апреля 2000) — белорусская теннисистка; победительница 15 турниров серии ITF (из них 10 в одиночном разряде). Участница Кубка Федерации (2021) в составе национальной сборной Белоруссии.

Общая информация 
Юлия Готовка, белорусская теннисистка, родившаяся в Минске, Белоруссия. Впервые в 2021 году участвовала в квалификации к турниру Большого Шлема (Открытый чемпионат США-2021), где уступила во 2 кругу теннисистке из Египета Майар Шериф.

Итоговый рейтинг WTA по годам

Выступление на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (18)

Победы (10) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Ссылки 
Профиль на сайте WTA

Профиль на сайте ITF

Теннисисты Белоруссии